Hajto oder Hajtó ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Hajtó (* 1968), deutscher Zahnarzt, Referent und Fachbuchautor
 Tomasz Hajto (* 1972), polnischer Fußballspieler und -trainer